Хьюм, Хум (, , ) — шотландская фамилия. Вариант Hume происходит от названия  в  в области Скоттиш-Бордерс.

Известные носители 
 Граф Хьюм — наследственный титул в системе пэрства Шотландии.

 Хьюм, Алан (1924—2010) — британский кинооператор.
 Хьюм, Бенита (1907—1967) — англо-американская актриса театра, кино и телевидения.
 Хьюм, Гэри (род. 1962) — британский художник.
 Хьюм, Джон (1937—2020) — североирландский политик, один из основателей Социал-демократической и лейбористской партии, лауреат Нобелевской премии мира за 1998 год.
 Хьюм, Джордж Бэзил (1923—1999) — английский священник.
 Хьюм, Джульет Мэрион (более известна под псевдонимом Энн Перри; род. 1938) — британская писательница, совершившая в юности убийство.
 
 Хьюм, Дэниел Данглас (1833—1886) — шотландский медиум-спиритуалист.
 Хьюм, Кери (1947—2021) — новозеландская писательница, поэтесса.
 Хьюм, Кирсти (род. 1976) — шотландская модель.
 Хьюм, Сирил (1900—1966) — американский романист и сценарист.
 Хьюм, Тобиас (1569?—1645) — шотландский композитор и виолист.
 Хьюм, Эрон (1886—1933) — английский футболист.

Составные фамилии
 .

Персонажи
 Десмонд Хьюм — один из главных героев американского телесериала «Остаться в живых».
 Пенелопа Хьюм (в девичестве Уидмор) — героиня американского телесериала «Остаться в живых».

Примечания

См. также 
 
 
 Хьюмидор